Stati Uniti d'America
 Trappe – città della Contea di Talbot, Maryland
 Trappe – borough della Contea di Montgomery, Pennsylvania